— село в Японии, находящееся в уезде Саннохе префектуры Аомори.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Аомори региона Тохоку. С ним граничат города Товада, Кадзуно и посёлки Гонохе, Намбу, Саннохе.

История 
В период Эдо село называлось Хэрай и находилось под контролем клана Намбу из домена Мориока. В 1955 году западную часть деревни Нозава объединили с Хэрай, которое позднее было переименовано в Синго.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается конский каштан, цветком — Lysichiton camtschatcense.

Достопримечательности 

В селе имеется гробница Иисуса Христа, которая состоит из двух деревянных крестов на могиле Иисуса и его брата Исукири, и небольшой музей Иисуса Христа. По местной легенде распят был не Иисус Христос, а его брат по имени Исукири, после чего Иисус бежал в Сибирь, добрался до Аляски, а оттуда вернулся в деревню Синго, где уже жил до этого до возраста 30 лет. В Синго Христос женился, у него родилось трое детей, ставших основателями кланов Такэнути и Савагути. Умер Христос в возрасте 106 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сёла префектуры Аомори